Flechtenbär bezeichnet folgende Arten von Schmetterlingen:

 Erlen-Flechtenbär
 Frühlings-Flechtenbär
 Gelber Alpen-Flechtenbär
 Gewöhnlicher Flechtenbär
 Großer Flechtenbär
 Kleiner Flechtenbär
 Laubholz-Flechtenbär
 Lehmgelber Flechtenbär
 Rauchflügliger Flechtenbär
 Rosaroter Flechtenbär
 Trockenrasen-Flechtenbär

Siehe auch:

 Flechtenbärchen